Wintermantel steht für:

 ein Kleidungsstück, siehe Mantel
 Wintermantel (Edelsteinschleiferei), eine Edelsteinschleiferei aus Waldkirch im Breisgau

Wintermantel ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Wintermantel (1956–2022), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Margret Wintermantel (* 1947), deutsche Sozialpsychologin und Hochschullehrerin
 Robert Wintermantel (* 1970), deutscher Basketballmanager und -spieler
 Theodor Wintermantel (1878–1945), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch: